Никола́й Ива́нович Андо́гский (1869—1939) — российский -, доктор медицины и , автор учебника «Курс глазных болезней», действительный статский советник, преподаватель Военно-медицинской академии.

Биография 
Николай Иванович Андогский родился в 1869 году в семье дворян Новгородской губернии, старший брат Александра Ивановича Андогского — русского генерала.

В 1893 году окончил курс Императорской военно-медицинской академии (ныне Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова).

В 1895 году Н. И. Андогскому было присвоено звание доктора медицины за диссертацию «О некоторых условиях для развития послеоперационного нагноения в переднем отделе глазного яблока и для перехода его на глубокие оболочки глаза».

С 1896 по 1898 год находился в командировке за границей, где работал в глазных клиниках Германии, Австрии и Франции.

В 1898 году Н. И. Андогский принят приват-доцентом в альма-матер, где преподавал на кафедре глазных болезней.

В 1900 году был приглашен преподавателем офтальмологии в столицу Российской империи город Санкт-Петербург в Женский медицинский институт (ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский университет) и заведующим Глазной клиники при этом институте. В 1904 году Н. И. Андогский был назначен ординарным профессором института.

Написал несколько работ по различным отделам офтальмологии, напечатанных во «Враче», «Вестнике офтальмологии», «Annales d’Oculistique», «Archiv für Augenheilkunde», «Archiv f. Ophthalmology», «Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde» и других печатных изданиях.

Николай Иванович Андогский состоял в «Обществе русских врачей в память Н. И. Пирогова», члены которого (в основном дворяне) встретили Октябрьскую революцию, с осуждением, которое было выражено в одной из резолюций Пироговского съезда. С установлением Советской власти дни этой организации были сочтены, члены общества были репрессированы, «счастливчики» высланы в отдалённые губернии. В справке ГПУ говорилось, что Н. И. Андогский: «Черносотенец, ходили слухи, что был в связи с охранкой», но несмотря на это, репрессии обошли его стороной, ибо он являлся старшим братом белого генерала Александра Андогского и, по всей видимости, чекисты хотели обыграть эту ситуацию для своей пользы. Возможно именно поэтому ему и не запретили заниматься врачебной практикой. 21 февраля 1931 года в городе Харбине генерал А. И. Андогский совершил суицид. Николай Иванович Андогский пережил брата лишь на восемь лет.

Примечания